Dormitio bezeichnet

 Dormitio Mariae, der lateinische Name für das Kirchenfest Mariä Aufnahme in den Himmel 
 Dormitio-Abtei, ein Benediktinerkloster bei der Kirche in Jerusalem
 Dormitio-Basilika
 Dormitio (Kunst), in der Kunst einen Bildtyp, der den Tod Marias darstellt